Arun kan syfta på:
 Arunsläktet ‒ ett släkte av små en- eller tvååriga örter
 Arun, Hulunbuir ‒ ett mongoliskt baner
 Arun District ‒ ett distrikt i England
 River Arun – ett vattendrag i grevskapet West Sussex, England

Personer
 Arun Jaitley (1952–), en indisk civilekonom och advokat